Markéta Savojská (duben 1439 – 9. března 1483), také známa jako Marguerite de Savoie nebo Margherita di Savoia, byla nejstarší žijící dcerou Ludvíka Savojského, manželkou Jana IV. z Montferratu a později Petra II. Lucemburského, hraběnkou ze Saint-Pol, Brienne, de Ligny, Marle and Soissons. Markéta byla předkem Marie Stuartovny a Jindřicha IV. Francouzského.

Rodina a původ 
Markéta se narodila v dubnu 1439 v Turínu, jak nejstarší přeživší dcera a jedno z devatenácti dětí savojského vévody Ludvíka a Anny z Lusignanu, kyperské princezny. Jejími prarodiči z otcovy strany byli Amadeus VIII. Savojský, také známý jako vzdoropapež Felix V., a Marie Burgundská, a jejími prarodiči ze strany matky byli král Janus Kyperský a Šarlota Bourbonská. Mezi její četné sourozence patřil Amadeus IX. Savojský, který se oženil s Violantou Francouzskou, Filip II. Savojský, manžel Markéty Bourbonské a později Klaudie z Brosse, Ludvík Savojský, který se oženil s královnou Šarlotou Kyperskou, Šarlota Savojská, manželka Ludvíka XI. Francouzského, Bona Savojská, druhá manželka Galeazza Maria Sforzy, a Marie Savojská, druhá manželka Markétina tchána Ludvíka Lucemburského ze Saint-Pol.

Manželství a potomci 
V prosinci 1458 se Markéta v Casale Monferrato poprvé provdala, a to za Jana IV. z Montferratu, syna Jana Jakuba z Montferratua Jany Savojské. Jan byl kondotiér Benátské republiky během válek v Lombardii, které byly sérií bojů mezi Benátky a Milánem, a jejich různými spojenci.

Markéta přinesla věnem 100 000 scudů a na oplátku obdržela Trino, Morano, Borgo San Martino a Mombaruzzo. Manželství bylo bezdětné, i když Jan zplodil několik nemanželských potomků. Zemřel 19. ledna 1464 a z Markéty se stala pětadvacetiletá vdova.

O dva a půl roku později, 12. července 1466, se Markéta provdala za Petra II. Lucemburského, hraběte ze Saint-Pol, Brienne, de Ligny, Marle and Soissons, druhého syna Ludvíka Lucemburského ze Saint-Pol a Johany z Marle. T manželství vzešlo pět dětí:

 Ludvík Lucemburský
 Klaudius Lucemburský
 Antonín Lucemburský
 Marie Lucemburská
 Františka Lotrinská

Smrt 
Markéta zemřela v Bruggách 9. března 1483, méně než šest měsíců po svém manželovi Petrovi, a byla pochována v opatství Happlaincourt. Z Markétiných dětí přežily pouze dcery Marie a Františka, tři její synové se nedožili dospělosti.

Vývod z předků

Odkazy

Reference 

Savojské princezny
Palaiologové
Narození v roce 1439
Úmrtí 9. března
Úmrtí v roce 1483
Markraběnky z Montferratu
Ženy
Narození v Turíně
Úmrtí v Bruggách